Municipio de Delano puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Delano (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Delano (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.